Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Menno Oosting che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Jakob Hlasek 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (quarti di finale)

 Gary Muller /  Danie Visser (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Libor Pimek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1994
ATP Tour 1994